HII, sprich „Ha Zwei“, bezeichnet:
 H-II, japanische Trägerrakete
 H-II-Gebiet, Gaskomponente innerhalb von Galaxien

ist der Nachname von:
 Remy Hii (* 1986), chinesisch-australischer Schauspieler und Musiker

Siehe auch:
 H2

Abkürzung